Zachary Boychuk (né le  à Airdrie, Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Terminant sa troisième saisons avec les Hurricanes de Lethbridge, il fut sélectionné à la  par les Hurricanes de la Caroline en 2008 lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006, 2007 et 2008. Il gagna aussi, au cours de cette saison, une médaille d'or avec l'équipe canadienne au Championnat du monde junior de hockey sur glace.

Le , il est réclamé au ballotage par les Penguins de Pittsburgh et soumis à nouveau au ballotage par ces derniers. Le , les Predators de Nashville font son acquisition et ceux-ci le soumettent également au ballottage. Ainsi, le centre est réclamé par la suite par les Hurricanes de la Caroline le lendemain. C'est un retour en Caroline pour Boychuk, qui y avait commencé la saison avant d'être soumis au ballottage par ces derniers.

Le , il signe un contrat avec les  Hurricanes pour une saison pour un salaire de .

Parenté dans le sport 
Il est le cousin de Johnny Boychuk.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || XTreme d'Airdrie|| AMBHL|| 37 || 31 || 55 || 86 || 28|| - || - ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||64 ||18 ||33 ||51 ||30 ||6 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2006-2007 ||Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||69 ||31 ||60 ||91 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||61 ||33 ||39 ||72 ||80 ||18 ||13 ||8 ||21 ||6
|-
|2008-2009 ||Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||43 ||28 ||29 ||57 ||22 ||11 ||7 ||6 ||13 ||12
|-
|2008-2009 ||River Rats d'Albany ||LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||River Rats d'Albany ||LAH ||52 ||15 ||21 ||36 ||24 ||8 ||2 ||3 ||5 ||4
|-
|2009-2010 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||31 ||3 ||6 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Checkers de Charlotte ||LAH ||60 ||22 ||43 ||65 ||48 ||16 ||3 ||6 ||9 ||14
|-
|2010-2011 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||23 ||4 ||3 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Checkers de Charlotte ||LAH ||64 ||21 ||23 ||44 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||16 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Checkers de Charlotte ||LAH || 49|| 23|| 20|| 43|| 16|| 5|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
|2012-2013 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH || 7||0 || 0|| 0|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville ||LNH || 5|| 1|| 1|| 2|| 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Hurricanes de la Caroline ||LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 11 || 1 || 3 || 4 || 0 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH || 69 || 36 || 38 || 74 || 55 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 31 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Checkers de Charlotte || LAH || 39 || 12 || 12 || 24 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 56 || 9 || 16 || 25 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 16 || 3 || 2 || 5 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sibir Novossibirsk || KHL || 35 || 7 || 9 || 16 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Slovan Bratislava || KHL || 35 ||11 || 13 || 24 || 38 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 25  ||2 || 2 || 4 || 8 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || CP Berne || LNA || 22 ||5 || 6 || 11 || 12 ||8 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron  || LNA || 15  ||3 || 9 || 12 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Eisbären Berlin || DEL || 26 || 12 || 13 || 25 || 20 || 8 || 3 || 6 || 9 || 6

| 127||12||18||30||16||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en octobre 1989
Naissance à Airdrie (Canada)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Willie-Marshall
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Eisbären Berlin